Гаджи Кадиомарович Рабаданов (1 июля 1993, Махачкала, Дагестан, Россия) — российский боец смешанных единоборств, представитель лёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2013 года. Бывший чемпион Eagle Fighting Championship (EFC) в лёгком весе, победитель чемпионата мира по ММА в Праге (2015). Боец Bellator. Мастер спорта России международного класса по смешанным боевым единоборствам (ММА).

Биография 
Родился 1 июля 1993 года. По национальности — даргинец. 

21 февраля 2013 года дебютировал на профессиональном уровне по ММА. Воспитанник заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, представляет команду Хабиба Нурмагомедова, а также является его спарринг партнёром и личным другом.

28 ноября 2015 года стал победителем чемпионата мира по смешанным единоборствам (ММА), проходившего в чешском городе Прага. В финальном поединке чемпионата Рабаданов установил рекорд, победив своего оппонента за 17 секунд.

9 февраля 2020 года стал чемпионом в организации Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship (EFC) в лёгком весе, но затем уступил титул претенденту из клуба Ахмат Мехди Дакаеву. 

31 июля 2021 года дебютировал в американском промоушене Bellator. В своем первом бою одержал победу нокаутом над американцем Дэниэлом Кэри.

Титулы и достижения 
 Eagle Fighting Championship
  Чемпион (EFC) в лёгком весе.
 Чемпионат мира по ММА (Прага 2015) —

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|18-4-1
|Бобби Кинг
|Решением (единогласным)
|Bellator 283: Лима - Джексон
|22 июля 2022
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|17-4-1
|Джей-Джей Уилсон
|Решением (единогласным)
|Bellator 276: Борич - Бернелл
|12 марта 2022
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|16-4-1
|Дэниел Кэри
|Нокаутом (удар)
|Bellator 263: Питбуль - МакКи
|31 июля 2021
|align=center|1
|align=center|3:57
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-4-1
|Валерий Грицутин
|Решением (единогласным)
|EFC 33 Eagle Fighting Championship 33
|9 февраля 2021
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|14-4-1
|Мехди Дакаев
|Решением (единогласным)
|EFC 30 Eagle Fighting Championship 30
|4 декабря 2020
|align=center|5
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-3-1
|Жоао Паулу
|Решением (единогласным)
|GFC 24 Gorilla Fighting 24
|9 февраля 2020
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-3-1
|Отон Жасси
|Техническим нокаутом (удары)
|GFC 22: Уланбеков - Матос
|13 декабря 2019
|align=center|3
|align=center|1:59
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-3-1
|Стивен Сайлер
|Решением (единогласным)
|PFL 2: сезон 2019
|23 мая 2019
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-3-1
|Бекболот Абдилда
|Решением (единогласным)
|Fight Nights Global 90 Mineev vs. Ismailov
|19 октября 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-3-1
|Игорь Тарыца
|Решением (единогласным)
|FNG Fight Nights Global 83
|22 февраля 2018
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-3-1
|Турганали Абуллаев
|Техническим нокаутом (удары)
|FNG Fight Nights Global 74
|29 сентября 2017
|align=center|2
|align=center|4:59
|
|
|-
|Ничья
|align=center|8-3-1
|Евгений Игнатьев
|Ничья (результат отменен Союзом ММА России)
|FNG Fight Nights Global 61
|11 марта 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|
|
|-
|Поражение
|align=center|8-3
|Куат Хамитов
|Техническим сабмишном (удушение ручным треугольником)
|EFN Fight Nights Global 57
|16 декабря 2016
|align=center|3
|align=center|3:48
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-2
|Руслан Яманбаев
|Сабмишном (удушение сзади)
|EFN Fight Nights Global 51
|25 сентября 2016
|align=center|2
|align=center|1:49
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-2
|Вадим Харин
|Техническим нокаутом (удары)
|Altay Republik MMA League - Siberian Battle
|14 сентября 2014
|align=center|1
|align=center|2:24
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-2
|Висхан Магомадов
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|Liga Kavkaz - Battle in Khiv 2
|10 августа 2014
|align=center|2
|align=center|4:57
|
|
|-
|Поражение
|align=center|5-2
|Гусейн Эсенбаев
|Техническим нокаутом (удары)
|ID MMA Promotion - ID MMA 3
|29 ноября 2013
|align=center|2
|align=center|3:16
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-1
|Аслабек Каландаров
|Сабмишном (удушение сзади)
|ODFC Open Dag Fighting Championship 5
|20 сентября 2013
|align=center|1
|align=center|2:16
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-1
|Арслан Загиров
|Техническим нокаутом (удары)
|ODFC Open Dag Fighting Championship 3
|25 августа 2013
|align=center|1
|align=center|1:57
|
|
|-
|Поражение
|align=center|3-1
|Гусейн Эсенбаев
|Техническим нокаутом (удары)
|ID MMA Promotion - ID MMA 1
|23 марта 2013
|align=center|1
|align=center|1:45
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
|Загир Казаков
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ID MMA Promotion - ID MMA 1
|23 марта 2013
|align=center|1
|align=center|1:21
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
|Рустам Хасанов
|Сабмишном (удушение треугольником)
|ID MMA Promotion - ID MMA 1
|23 марта 2013
|align=center|1
|align=center|4:27
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
|Евгений Соха
|Сабмишном (кимура)
|Octagon MMA Warriors 2013 
|21 февраля 2013
|align=center|2
|align=center|4:14
|
|

Примечания

Ссылки 
 
 

Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Дагестана